Лос Сипресес има више значења:

 Лос Сипресес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Сипресес (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Сипресес (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Сипресес (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сипресес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Сипресес (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику